Усть-Ордынский:

 Усть-Ордынский — посёлок в Иркутской области.
 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ — бывший субъект Российской Федерации.